Esta é uma lista de álbuns conceptuais classificadas de acordo com o ano de lançamento. Para mais informações consulte álbum conceptual.

Década de 1960

1967 

S.F. Sorrow - The Pretty Things - o álbum contando a história do protagonista, Sebastian F. Sorrow, e suas experiências de amor, guerra, tragédia, loucura e a desilusão da velhice.

1969 

Tommy - The Who - história de um garoto cego, surdo e mudo
 Arthur (Or the Decline and Fall of the British Empire) - The Kinks - história de Arthur, que se muda da Inglaterra para a Austrália

Década de 1970

1972 
 Thick as a Brick - Jethro Tull - baseado em um poema épico escrito por um garoto fictício, Gerald Bostock, que utiliza o pseudônimo "Little Milton".

1973 
 Dark Side of the Moon - Pink Floyd - Fala sobre as pressões da vida, como tempo, dinheiro, guerra, loucura e morte.
 Preservation Act 1 - The Kinks - História do anti-herói Flash e seu inimigo Mr. Black.

1974 
 Journey to the Centre of the Earth - Rick Wakeman - baseado no livro Viagem ao Centro da Terra, escrito por Júlio Verne.
 The Lamb Lies Down on Broadway - Genesis - conto surreal sobre a morte de um membro de uma gangue de Porto Rico e sua jornada pelo mundo obscuro.
 Preservation Act 2 - The Kinks

1975 
 Wish You Were Here - Pink Floyd - Uma crítica à indústria fonográfica, também fala sobre a ausência de pessoas importantes, Syd Barrett no caso, que recebe Shine On You Crazy Diamond como homenagem.

 The Snow Goose - Camel - álbum instrumental baseado na novela homônima escrita em 1940 por Paul Gallico.

 A Night at the Opera - Queen
 Soap Opera - The Kinks - História de um músico chamado Starmaker que troca de lugar com um "homem ordinário" chamado Norman e passa a viver sua vida  até perder totalmente a noção da realidade.

1976 
 Schoolboys in Disgrace - The Kinks - Conta a história de Mr. Flash, anti-herói da ópera Preservation, ainda na escola até o seu crescimento.

1977 
 Animals - Pink Floyd - Ao longo das três músicas principais, Roger Waters equivale os humanos a cada uma das três espécies de animais: cães (Dogs), porcos (Pigs)e carneiros (Sheep). Os cães são usados para representar os homens de negócios megalomaníacos que acabam por serem arrastados pela própria pedra que atiraram. Os porcos representam os políticos corruptos e os moralistas. Os que não se enquadram nestas duas categorias são carneiros, que sem pensamento próprio, seguem cegamente um líder.

 Além das Lendas Brasileiras - Terreno Baldio - Segundo disco dessa conceituada banda brasileira de rock progressivo, é totalmente centrado nos mitos e lendas do folclore brasileiro, como o Saci, o Curupira e a Iara.

1979 
 The Wall - Pink Floyd - Retrata em ficção a vida de um anti-herói ("Pink") que é martelado e espancado pela sociedade desde os primeiros dias da sua vida: sufocado pela mãe, oprimido na escola, ele constrói um muro em sua consciência para dividir ele da sociedade, e refugia-se num mundo de fantasia que criou para si. Durante uma alucinação provocada pela droga, Pink transforma-se num ditador fascista apenas para que a sua consciência rebelde o ponha em tribunal, onde seu juiz interior ordena-lhe que mande abaixo o seu próprio muro e se abra para o mundo exterior.

Década de 1980

1981 
 Music From "The Elder" - Kiss - o álbum conta a história de um jovem herói que é treinado para uma grande odisseía.

1983 
 The Final Cut - Pink Floyd - o álbum fala sobre os problemas do mundo atual, pós-guerra, subtitulado como "uma elegia para o sonho do pós-guerra".
 Nude - Camel - conta a história real de um soldado japonês chamado Nude, que lutou na Segunda Guerra Mundial, mas ficou isolado em uma ilha por vários anos mesmo após o término da guerra.
 Depois do Fim - Bacamarte - primeiro álbum da banda brasileira Bacamarte, que contou com os vocais de Jane Duboc, retrata a humanidade tentando juntar os pedaços depois dos eventos do Apocalipse.

1988 

 Seventh Son of a Seventh Son - Iron Maiden - o álbum trata sobre uma criança que foi enviada para representar o bem ou mal. Também aborda mágica e folclore.

 Operation: Mindcrime - Queensrÿche - O álbum fala sobre um rapaz chamado Nikki. Viciado em heroína, e revoltado com a política americana entra em uma suposta sociedade secreta dominada por um homem conhecido apenas por Dr. X. Nikki começa a ser "manipulado" por Dr. X e acaba se tornando suspeito de assassinato de sua própria amante.

Década de 1990

1991 

 Street's: A Rock Opera - Savatage - Narra a história de D.T. Jesus, um mendigo que se torna um grande astro do rock, acaba se envolvendo com drogas e crime e segue uma jornada espiritual em busca de um sentido na vida.

1992 
 The Crimson Idol - W.A.S.P. - Álbum que narra a história do rock star fictício Jonathan Steel.

1995 

 Dead Winter Dead - Savatage - álbum que narra a guerra na Bósnia, logo após a queda do muro de Berlim e do fim do socialismo. Isso serve de pano de fundo para uma história de um jovem soldado que começa a se perguntar do porquê da guerra. Disco muito popular nos Estado Unidos da América por causa do instrumental "Christmas Eve" que fez furor na época natalícia daquele ano. Sem duvida, um álbum 5 estrelas e um dos melhores da banda, senão o melhor. Contem excertos de Mozart e Beethoven.

1998 

 The Wake of Magellan - Savatage - Três histórias distintas: Fernão de Magalhães, navegador. Veronica Guerim, Reporter Irlandesa assassinada. Um senhor e uma criança. Essas três histórias se juntam, para criar uma única história, que questiona o sentido da vida e existência, e faz nos perguntar o que é tudo isso que acreditamos e como é realmente a vida.
 Nightfall of the Middle-Earth - Blind Guardian -  Todas as músicas são baseadas no livro O Silmarillion de Tolkien.

1999 

 Metropolis, Pt. 2: Scenes From A Memory - Dream Theater - Álbum conceitual centrado no tema de reencarnação, onde Nicholas, um homem atormentado por sonhos misteriosos, descobre, por meio de uma regressão hipnoterapêutica, uma complexa trama girando em torno de Victoria, sua encarnação passada, que é cobiçada por dois irmãos, Edward e Julian, revelando uma história de amor, assassinato e traição.

Década de 2000

2000 

 Universal Migrator 2 - Flight of the Migrator -  Ayreon - Participação especial do Bruce Dickinson  dos Iron Maiden, entre outros. Este álbum foi produzido por Arjen Anthony Lucassen quem tem o seu proprio projecto musical a solo. È uma espécie de Joe Satriani ou  Yngwie Malmesteen mas mais avançado. Este musico é um multi-instrumentista holandês que lança para o mercado musical operas-rock com vários musicos convidados e vozes femininas.
Tem actualmente alguma concorrencia desde que Tobias Sammet dos Edguy começou também o seu projecto a solo "Avantasia". Este álbum tem características futuristas e extraterrestes. Pode não ser muito do agrado de fans de heavy metal mas pode ser do agrado de fans de Anathema ou Dream Theatre. Ironicamente pode também interessar a fans de Jean Michel Jarre...

 Deggial -  Therion - Deggial é um deus do folclore árabe. È uma espécie de anti-Cristo que se insurge contra qualquer ensinamento ou livro sagrado.
Este álbum é pesado e obscuro mas contem muita beleza e muita melodia.
Para quem gosta de Iron Maiden ou Manowar e bandas do género gostará de certeza deste disco.

 2001 

 Secret Of the Runes -  Therion - Este álbum fala das Runas que são uma espécie de alfabeto muito antigo usado  na Europa do Norte que alem de funcionar como um alfabeto normal, funcionava e funciona ainda como uma espécie de "Tarôt". Tal como um baralho de cartas normal pode ser usado por videntes. Este álbum fala-nos da religiosidade nórdica, dos seus deuses pagãos e das suas origens e relacionamentos, antes do cristianismo.
Esclarece-nos um pouco do que é a religião Wicca. È um álbum "leve" e menos melódico Tem letras de difícil tradução, alemãs holandesas suecas etc.

 Poets and Madman - Savatage - Narra a história de três jovens, que adentram um manicômio desativado. Lá encontram um louco que mudará suas vidas. Isso serve de fundo para contar a história de Kevin Carter, fotografo famoso, que fotografava cenas de miséria na África.

 Mutter - Rammstein

 M-16 - Sodom - Fala sobre a guerra do Vietnã e o nome do rifle usado pelas forças norte-americanas naquela guerra.

 The Metal Opera - Avantasia - O personagem principal da história é o jovem Gabriel Laymenn, noviço da Ordem Dominicana da abadia de Mainz. É o ano de 1602 e, juntamente com o resto de sua ordem, Gabriel participa de uma caça às bruxas. Mas quando ele é inesperadamente reunido com a sua meio-irmã, Anna Held, que espera seu julgamento por bruxaria, Gabriel começa a ter dúvidas. Ele se esgueira para dentro da biblioteca, onde ele lê um livro proibido. Seu mentor, Bruder Jakob o vê e Gabriel é atirado no calabouço.
Lá ele conhece um velho, Lugaid Vandroiy, que se apresenta como “o druida” ("Reach Out for the Light"). Ele conta a Gabriel sobre uma outra dimensão, o mundo de Avantasia, que corre grande perigo. Ele se oferece para ajudar a resgatar Anna, se Gabriel concordar em ajudar Avantasia. Eles conseguem escapar ("Breaking Away"), e Vandroiy leva Gabriel a um velho poço de pedra que guarda o portal entre as duas dimensões, utilizando-o para enviar Gabriel a Avantasia.
Enquanto isso, Johann Adam Von Bicken, o bispo de Mainz, Bruder Jakob e o Oficial de Justiça, Falk Von Kronberg, estão a caminho de Roma para encontrar o Papa Clemente VIII ("The Glory of Rome"). Em sua posse eles têm o livro que Gabriel leu. Velhos documentos contam que o livro é a última das sete partes de um lacre, que ajudará o seu detentor a alcançar o conhecimento absoluto caso ele o leve à torre no centro de Avantasia.
Quando Gabriel chega à Avantasia (“Avantasia”) ele é recebido por dois habitantes, o elfo Elderane("Andre Matos") e o anão Regrin (“Inside”). Eles contam sobre a guerra contra as forças do mal, dos planos do Papa e de suas consequências (“Sign of the Cross”). Se o Papa usar o lacre, a conexão entre Avantasia e o mundo humano irá se romper causando terríveis consequências para ambos os mundos. Gabriel chega bem a tempo na Torre e, enquanto o Papa fala com a voz misteriosa que sai de dentro dela, Gabriel rouba o lacre e, em meio ao caos, ele consegue trazê-lo à cidade dos elfos (“The Tower”), o que marca o fim da primeira parte.

 2002 

 I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love - My Chemical Romance - As canções do álbum contam a história dos “amantes demolidos” (Demolition Lovers), dos criminais que que cometem muitos crimes juntos, que se queimam em um deserto e vão ao inferno. A história continua no segundo disco Three Cheers for Sweet Revenge.

 The Metal Opera Part II - Avantasia -  Gabriel ainda não se dá por satisfeito. Ele quer saber mais sobre Avantasia e, assim, Elderane o envia à Árvore do Conhecimento. Lá, Gabriel tem a visão de Bruder Jakob submetido a grandes dores em um lago de chamas (“The Final Sacrifice”). Elderane conta a ele sobre um grande cálice dourado nas catacumbas de Roma, local em que se encontram presas um incontável número de almas torturadas, e o avisa da Besta que guarda o cálice. Apesar da tentativa do elfo de desencorajá-los, Gabriel e Regrin voltam ao mundo humano. Eles encontram o cálice e o derrubam, para que as várias almas possam escapar (“Chalice of Agony”). A Besta desperta e os ataca; o anão é morto, mas Gabriel consegue escapar.

Após, Gabriel retorna para Vandroiy, que o estava esperando. O Druida cumpre com sua parte do acordo e se infiltra na prisão à noite para libertar Anna. Lá ele encontra um Burder Jakob mais “refinado”, que planeja fazer o mesmo. Falk Von Kronber, que estava tendo suas próprias dúvidas (“Memory”), os apanha e se aproxima para prendê-los. Isso os leva a uma luta em que Kronberg mata Vondroiy, mas é assassinado por Burder Jakob. Então, Anna escapa e retorna para Gabriel, seguindo rumo ao seu futuro desconhecido (“Into the Unknown”).

 2003 
 The Great Fall - Narnia: Conta a história de um soldado que procura o sentido da vida em seu interior.
 Epica - Kamelot - Epica segue em direção a uma lenda épica (como o próprio álbum intitula), mas também uma jornada ao próprio universo, mente, sonhos  e alma. É aonde todas as questões sem explicação sobre a vida são respondidas.

O álbum é baseado em Fausto, obra de Goethe.

Personagens Principais

 Ariel - um homem que busca respostas, que procura equilíbrio e verdade. Ariel não está satisfeito com as respostas dadas pela religião e ciência. Ele queima todas as pontes e sai em uma jornada em busca do equilíbrio que ele não encontra em sua vida; a verdade absoluta que cerca a vida.
 Helena - ela é a única garota que Ariel amou realmente. Eles se separaram por anos quando finalmente se reencontraram após um encontro no castelo de Mephisto. Em Epica ela representa inocência e tudo o que é bom.
 Mephisto - a personificação do diabo. Mephisto, que aparece em diferentes máscaras e disfarces. Ele nunca é exatamente o que se espera de um demônio, aparentemente racional e sofisticado, sempre tentador e sedutor. Mephisto representa a fraqueza de todas as ambições humanas

 2004 
 Temple of Shadows - Angra - O primeiro e único álbum conceitual da banda de power metal Angra.
O álbum conta a história fictícia de um cavaleiro conhecido como Shadow Hunter que se une ao exército convocado pelo Papa para participar da Primeira Cruzada (1096-1099). Durante sua saga, ele passa por conflitos que o fazem refletir sobre a guerra santa da qual participa e os ideais da Igreja Católica, colocando sua devoção a prova.
  American Idiot - Green Day - É a história de três jovens adolescentes  (St.Jimmy,Jesus Of Suburbia e Whatsername)que tentam achar um significado para o mundo e a suas funções nele depois do atentado de 11 de setembro.Tudo começa quando Jesus Of Suburbia questiona o porque o seu país está sendo controlado pela mídia e pelo governo, e diz que não quer ser um idiota americano.Depois, seus problemas em casa aumentam, ele mora com a mãe divorciada, no subúrbio onde tudo é muito monótono. Então decide fugir de casa e passa a viver nas ruas. Jesus passou sua adolescência toda na frente de lojas de conveniência e experimentando drogas, o tornando viciado nelas. Depois de algum tempo sozinho ele encontra Whatsername, por quem se apaixona instantaneamente. Ela mostra a Jesus seu mundo e como ela vive.Tempo depois, graças a toda raiva e amor que foram a base da vida de Jesus, ele se transforma no auto-destrutivo St. Jimmy (há versões também de que St.Jimmy é um drogado que Jesus conheceu, e que foi rapidamente influenciado por ele). Whatsername envia uma carta a Jesus (que agora é St.Jimmy) dizendo que está farta de suas novas atitudes, de quem ele se transformou e diz que vai deixá-lo (trecho da história retratada na música Letterbomb). Jesus sofre muito com a perda de Whatsername, e passa a ficar sozinho. Tempo depois, ele vê que sua vida está entrando em decadência e começa a refletir que a melhor forma de acabar com seus problemas, é enfrentando-os, então decide voltar para casa.
Jesus mata St.Jimmy, deixa sua personalidade destrutiva para trás e volta a ser o que era, afinal foi por causa de St. Jimmy que Whatsername
foi embora (na outra versão da história,St.Jimmy se suicida e Jesus se vê obrigado a voltar para casa). Jesus então volta para casa e se reconcilia com sua mãe. Sua vida está praticamente estabilizada nessa altura do álbum, mas ele ainda se arrepende do que perdeu.
Passou-se muito tempo desde que Whatsername se foi e ele se dá conta
de que nem o nome dela ele lembra, mas não deixa de pensar nela, ela é uma lembrança viva dentro dele.
O álbum termina com Jesus pensando com ele mesmo, arrependendo-se por ter deixado Whatsername ir e que ele pode esquecê-la, mas jamais esquecerá o tempo que eles passaram juntos.

 Three Cheers for Sweet Revenge - My Chemical Romance - Uma continuação de uma das músicas do primeiro álbum da banda, Demolition Lovers, que conta a história de um casal morto em um tiroteio. Ele acaba no Purgatório, e o único meio de chegar até ela é voltar a Terra e matar mil homens maus.

 BE (álbum) - Pain of Salvation - É um disco conceitual focado na existência de Deus e da humanidade.

 2006 

 The Black Parade - My Chemical Romance - Fala sobre a história de um paciente, com câncer, à beira da morte, enquanto recorda de toda a sua vida, e tenta mudar-la.

 Operation: Mindcrime II - Queensrÿche - 18 anos após os acontecimentos do Mindcrime I, Nikki está preso e ainda remoendo as lembranças do passado. Nikki foge da cadeia, e começa a ser perseguido pelo fantasma de sua amante, que começa a causar alucinações nele. Em um plano de vingança, Nikki leva Dr. X até a Igreja onde Mary (sua amante) foi supostamente encontrada morta, e assassina Dr. X. Ainda assim, Nikki continua sendo perseguido pelos mesmos fantasmas, que acabam levando-a ao suicídio e ao re-encontro com Mary.

 2007 

 This Delicate Thing We've Made - Darren Hayes - Álbum duplo do cantor pop australiano . Inspirado no livro de H. G. Wells "A Máquina do Tempo", explora o conceito de uma viagem no tempo, no qual o artista revisita memórias, conta histórias fictícias e momentos de subconsciência. O álbum foi traduzido visualmente no DVD This Delicate Film We've Made, com animações 3D.

 2008 Viva la Vida or Death and All His Friends - Coldplay- A temática do álbum gira em torno de morte, poder, guerra e glória, como podemos perceber nas músicas Viva la Vida, Death and All His Friends e Violet Hill, esta última tendo sido considerada a primeira música de protesto pacífico da banda.

 2009 

 21st Century Breakdown - Green Day - Conta a história de um casal, Christian e Glória, que tentam viver depois da época do silêncio, depois do 11 de setembro.
 Salmos e Cânticos Espirituais - Trazendo a Arca - Suas canções baseiam-se no Livro de Salmos, onde a temática de cada faixa passa pelo mesmo assunto, tornando-o temático.

 2010 
 A Thousand Suns - Linkin Park - A Thousand Suns é um álbum conceptual que usa como tema a guerra, em especial em escala nuclear. O título do álbum vem do texto Bhagvad Gita do Hindu Sanskrit, "se a radiação de mil sóis estourasse pelos céus, seria como o esplendor do todo-poderoso.", uma famosa citação de J. Robert Oppenheimer se referindo a bomba atômica.
Danger Days: The True Lives Of The Fabulous Killjoys - My Chemical Romance - O Danger Days conta a história de quatro "Killjoys" chamados de Party Poison (Gerard Way), Jet Star (Ray Toro), Fun Ghoul (Frank Iero) e Kobra Kid (Mikey Way)que lutam contra a corporação malígna "Better Living Industries" (BL/ind.) no ano de 2019, são guiados por um DJ de uma rádio pirata, chamado de Dr. Death Defying.

 2011 

 2012 Princípio e Fim'' - Leonardo Gonçalves: Alterna-se com o Reino de Deus na Terra com o do céu e a vida cotidiana.
Electra Heart - Marina and the Diamonds: Conta a história da Electra Heart que é/quer ser representada pelos arquétipos femininos da cultura americana estereotipada.

2015 
 Cry Baby - Melanie Martinez: Contam a vida trágica da personagem fictícia Cry Baby.
 Badlands - Halsey: O título "Badlands" refere-se ao estado de espírito de Halsey ao compor o álbum, usando-se de um lugar físico como uma metáfora para a mente vazia e sozinha ao qual o álbum trata.
 Blurryface - Twenty One Pilots: O título se refere ao alter ego de um dos integrantes do duo (Tyler Joseph). Blurryface é a concretização "humana" dos transtornos e inseguranças do músico.
 Blue Neighbourhood - Troye Sivan: O álbum recebeu uma sequência de três videoclipes narrativos contendo as faixas Wild, Fools e Talk Me Down.

2016 
 Lady Wood - Tove Lo

2018 
 Trench (álbum) - Twenty One Pilots 
 Álbum conceptual 

Conceptuais